Karli je lahko:

 Karli, moško osebno ime
 Karli, naselje v mestni občini Koper